Guimbarde peut faire référence à :
La guimbarde est un petit instrument de musique.
L'expression « toucher une guimbarde des lèvres » est une référence à la contamination par certaines maladies contagieuses (comme l'herpès). Cette expression est née en raison du manque d'hygiène des joueurs de guimbarde à une époque.
La guimbarde est une danse.
La guimbarde est également un petit rabot de menuisier, d'ébéniste pour aplanir le fond des creux dans les moulures.
Dans le langage courant, une guimbarde est une vieille automobile fatiguée : la guimbarde de Gaston Lagaffe.